Кампо Морелија има више значења:

 Кампо Морелија (Ангостура), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Кампо Морелија (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику